Ревансер:

 Ревансер — город на западе Ирана, в провинции Керманшах.
 Ревансер — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Керманшах.